Опіум — багатозначний термін
 Опіум (опій) — сильнодіючий наркотик, одержуваний з недозрілих коробочок опійного маку.
 «Опіум» — український рок-гурт.
 «Опиум» — п'ятий студійний альбом гурту «Агата Крісті», випущений у 1995 році.
 Opium — дебютний альбом німецького гурту KMFDM, випущений у 1984 році.
 Opium — марка парфумів.
 Opium — марка нижньої білизни.

Див. також 
 Опіум народу
 Опіумні війни